Италијански језик
 Тоскански дијалект
 Тоскана
 Тосканци